O.S.T.R. (Ostry) – Adam Ostrowski – raper
 Ostry – Marcin Ostrowski – raper
 Ostry – szczyt w Beskidzie Śląskim
 Ostry – szczyt w Beskidzie Śląsko-Morawskim

Linki zewnętrzne